John Robins est un réalisateur britannique.

Filmographie sélective 
 1972 : Nearest and Dearest
 1972 : That's Your Funeral !
 1973 : Love Thy Neighbour
 1974 : Man About The House

Liens externes 
 
 

Réalisateur britannique